Димитър Иванчев може да се отнася за:

 Димитър Иванчев (1897-1966) – Димитър Илиев Иванчев, български политик
 Димитър Иванчев (актьор) (р. 1969) – Димитър Кирилов Иванчев, български актьор